Diavolo – figura che in numerose religioni rappresenta un'entità spirituale o soprannaturale malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, al bene e alla verità
 Diavolo – creatura del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Diavolo – personaggio dell'anime e manga Le bizzarre avventure di JoJo
 Diavolo – personaggio comprimario delle storie dell'Uomo mascherato
 Diavolo del Jersey – creatura semi-umana che vivrebbe nei boschi del New Jersey

Pagine correlate 
Il diavolo
Diavoletto
Diavolo della Tasmania (disambigua)
Comandante Diavolo
Fra Diavolo (disambigua)